Юрий Александрович Дракохруст (, ) — белорусский журналист и политолог, кандидат физико-математических наук.

Образование 
Механико-математический факультет БГУ (1982), кандидат физико-математических наук (1986). Тема диссертации: «Локально-глобальный норменный принцип для полей алгебраических чисел».

Биография 

Родился в 1960 году в Хабаровске в семье военного журналиста, поэта и переводчика Александра Абрамовича Дракохруста. В 1964 году семья переехала в Минск. 

После получения образования и защиты кандидатской диссертации работал в Институте математики АН Белоруссии (1982—1991), старшим научным сотрудником Института экономики Национальной академии наук Белоруссии (1991—1994), в Независимом институте социально-экономических и политических исследований (1992—2000). 

В 1990—1991 годах — секретарь совета Белорусского народного фронта «Возрождение».

Сотрудник газеты «Белорусский рынок» (1992—1994), политический обозреватель «Белорусской деловой газеты» (1994-1998). С 1991 года работает на Радио «Свобода», с 1996 — сотрудник Белорусской службы Радио «Свобода» в Праге. Ведущий аналитической программы «Пражский акцент». 

С 2015 регулярно публикуется на белорусском портале tut.by.

Книги 
 «Акценты Свободы» (2009) 
 «Семь тощих лет» (2014)

Премии и награды 
 Медаль Академии наук СССР за лучшую студенческую работу (1982).
 Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов (1996).

Ссылки 
 Колонка автора на Радио «Свобода»
 Юрий Дракохруст в inosmi.ru

Политологи Белоруссии
Журналисты Белоруссии
Публицисты Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Кандидаты физико-математических наук